Cressoni ist der Familienname folgender Personen:

 Ermanno Cressoni (1939–2005), italienischer Fahrzeugdesigner
 Matteo Cressoni (* 1984), italienischer Autorennfahrer